Phobetron är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Hübner 1816. Phobetron ingår i familjen snigelspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snigelspinnare
Phobetron